Slowik oder Słowik ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Slowik (* 1966), deutsche Juristin, Polizeipräsidentin in Berlin
 Bob Slowik (* 1954), amerikanischer Footballtrainer
 Jakub Słowik  (* 1991), polnischer Fußballtorhüter
 Kenneth Slowik (* 1954), amerikanischer Cellist, Violinist und Dirigent
 Peter Slowik (* 1957), amerikanischer klassischer Violinist